Сидорук — фамилия. 

Известные носители:
 Сидорук, Василий Филиппович (1873—?) — член IV Государственной думы от Гродненской губернии, крестьянин.
 Сидорук, Виктор Васильевич (род. 1937) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Сидорук, Георгий Мартынович (в монашестве Нестор; 1904—1951) — епископ Русской православной церкви, епископ Курский и Белгородский.
 Сидорук, Олесь Юрьевич (род. 1975) — украинский скульптор, член Национального союза художников Украины (с 1997 года) и Royal British Society of Sculptors (с 2010 года).

См. также 
 Сыдорук
 Сидорчук